

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Charles Porion (1814-1908) est un peintre français.
 Jean-Baptiste Porion (1899-1987) est un religieux chartreux.
 Louis Porion (1805-1858) est un homme politique français.
 Pierre-Joseph Porion (1743-1830), évêque constitutionnel du Pas-de-Calais.

Métier
 un Porion est l'appellation familière du maître mineur.

Anatomie 
 le porion est un point de repère anatomique, situé au milieu, du bord supérieur, du trou du conduit auditif.

Source: https://www.dictionnaire-medical.net/term/49612,1,xhtml#ixzz7K9HwVzVm

Homonymie
Homonymie de patronyme